Skogs socken, kan avse:

Skogs socken, Hälsingland
Skogs socken, Ångermanland